El término Misiones (también, misiones) hace referencia a varios artículos:

Lugares 
 Departamento de Misiones, en Paraguay.
 Provincia de Misiones, en Argentina.
 Misiones Orientales, región histórica que abarcaba el oeste del actual estado de Río Grande del Sur (al sur del Brasil, al este y sudeste de la actual provincia argentina de Misiones).
 Territorio Nacional de Misiones, antigua división administrativa de Argentina, que abarcaba la provincia actual y territorios incorporados a Brasil.
 Misiones de Alta California
 Misiones de Chiquitos, en Llanos de Chiquitos.
 Misiones de Florida
 Misiones de la Guayana
 Misiones de Mojos, en territorios que aproximadamente corresponden al actual departamento boliviano del Beni.
 Misiones de la Orinoquía.
 Misiones del Guayrá o Altas Misiones, región histórica que corresponde en gran medida al estado de Paraná.
 Misiones del Itatín, región geográfica en el actual Brasil (coincidente con la parte sur del actual estado de Mato Grosso del Sur) que formó parte del Imperio español como un territorio perteneciente a la gobernación del Río de la Plata y del Paraguay hasta su división en 1617.
 Misiones del Moqui, en Nuevo México y Arizona.
 Misiones del Parapetí

Además 
 Misiones, asentamientos establecidos por misioneros para evangelizar a los nativos en regiones inhóspitas no cristianizadas y, a su vez, prestarles ayuda humanitaria.
 Gobierno de Maynas o Gobierno de las Misiones de Maynas, una de las gobernaciones establecidas al oriente de la Presidencia de Quito durante el .
 Gobierno de las Misiones Guaraníes, gobierno político y militar creado por la Corona española en territorios que hoy forman parte de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
 Misiones, novela de Reinaldo Montero.
 misiones jesuíticas, página de desambiguación.